American Party - Due gambe da sballo (Who's Your Daddy?) – film del 2004 diretto da Andy Fickman
 Who's Your Daddy? – singolo dei Lordi del 2006
 Who's Your Daddy? – videogioco del 2015